Ндонга:

 Ндонга — племя овамбо в Анголе и Намибии
 Ндонга — язык, диалект ошивамбо